Лига Леумит 1964/1965 — 14-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1964/1965
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1964 году
1965 год в Израиле